Budynki:
 The Residences at the Ritz-Carlton – wieżowiec w Filadelfii
 The Residences at the Ritz-Carlton – wieżowiec w Toronto

Zobacz też:
 Residence